Název Srbce má více sídel:
 Srbce (okres Prostějov), obec v okrese Prostějov
 Srbce (Luže), část města Luže v okrese Chrudim
 Srbce (Okřínek), část obce Okřínek v okrese Nymburk

Externí odkazy